Reimarisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Reimarisaari (ö i Finland), Birkaland, Tammerfors, 
 Remmarholmen (ö, lat 60,13, long 24,99), Nyland, Helsingfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar